Listă de țări în funcție de distribuția venitului; bazată pe coeficienții Gini. Cu cât este mai mare coeficientul Gini, cu atât este mai inegală distribuția venitului.

<small>Sursă: Națiunile Unite Development Programme Report 2004, p50-53.

Țări în funcție de distribuția venitului
Macroeconomie
Liste de țări